A través puede referirse a:
 A través de Flandes (oficialmente Dwars door Vlaanderen), carrera ciclista profesional que se disputa anualmente en la región de Flandes (Bélgica). 
 A través de los olivos, película iraní de 1994, dirigida por Abbás Kiarostamí.
 A través de los tiempos, álbum de la banda argentina de heavy metal «Logos», lanzado en 2009.
 A través del mar de los sargazos, el primer álbum como solista de Skay Beilinson, exmiembro de «Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota».
 A través del universo (Across the Universe), película musical de 2007, dirigida por Julie Taymor.